Puelma ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Valenzuela Puelma (1856–1909), chilenischer Maler
 Dora Puelma (Dora Puelma Francino de Fuenzalida; 1898–1972), chilenische Malerin
 Enrique Puelma (1914–1991), deutsch-chilenischer Grafiker und Künstler
 Mario Puelma (1917–2012), Schweizer Altphilologe chilenischer Herkunft